Graceton bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Graceton (Maryland)
 Graceton (Minnesota)
 Graceton (Pennsylvania)
 Graceton (Texas)